Origin ("origine" in lingua inglese) può riferirsi a:

Informatica 

 Origin – Piattaforma per la distribuzione digitale di videogiochi
 Origin – Software scientifico per l'analisi e la raffigurazione di dati
 Origin – società di produzione di computer custom situata a Miami (Florida). Fondata da ex dipendenti di Alienware nel 2009, ORIGIN PC assembla componenti di terze parti per creare  PC desktop e laptop ad alte prestazioni di gioco.

Letteratura 
 Origin – Manga scritto e disegnato da Boichi del 2016
 Origin – Romanzo di Dan Brown del 2017

Musica 
 Origin – gruppo musicale  technical brutal death metal statunitense
 Origin – album degli Evanescence del 2000
 Origin – album degli Origin del 2000
 Origin – album dei Borknagar del 2006

Televisione 
 Gli dei del fuoco (Origin) – episodio della nona stagione di Stargate SG-1
 Origine (Origin) – episodio della quinta stagione di Angel
 Origin — serie YouTube Premium del 2018

Altro 
 Origin Systems – casa produttrice di videogiochi statunitense